Сержі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 169,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сержі на сайті французького Національного інституту географії
 Сержі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сержі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сержі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сержі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ена